Antimon oksid se može odnositi na:

Diantimon tetroksid, Sb2O4
Antimon trioksid, Sb2O3
Antimon pentoksid, Sb2O5
Antimon heksitatridekoksid, Sb6O13
Stibikonit, Sb3O6(OH)